Новочуфаровский — посёлок в Майнском районе Ульяновской области. Входит в Анненковское сельское поселение.

История 
В 1986 г. указом ПВС РСФСР посёлок совхоза «Чуфаровский» переименован в Новочуфаровский.

Население

Достопримечательности 

 Дом загородный господский, кон. XIX в.

Примечания 

Населённые пункты Майнского района